pantser (dier), natuurlijke harde externe bescherming bij allerlei diersoorten
 pantser (militair), door de mens gemaakte personenbescherming voor in gevechten